Анна-Мария Мюллер (; 23 февраля 1949, Фридрихрода, ГДР — 23 августа 2009, Берлин, Германия) — немецкая саночница, выступавшая за сборную ГДР в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Принимала участие в двух зимних Олимпийских играх и завоевала золотую медаль игр 1972 года в Саппоро в программе женских одиночных заездов. Четырьмя годами ранее на играх в Гренобле тоже выступала весьма успешно (после первых заездов шла на втором месте), однако во время перерыва, связанного с неподходящими погодными условиями, её уличили в разогреве полозьев, используемых для управления санями на льду и манёвров вниз по трассе), что по правилам было запрещено. В результате спортсменку вместе с её соотечественницами Ортрун Эндерляйн (первое место) и Ангелой Кнёсель (четвёртое место) дисквалифицировали, лишив тем самым потенциальных медалей.

Анна-Мария Мюллер является также обладательницей серебряной медали чемпионата мира 1969 года, проходившего в Кёнигсзее. Спортсменка дважды получала подиум чемпионатов Европы, в том числе была первой на соревнованиях 1970 года в Хаммарстранде и второй на турнире 1972 года в Кёнигсзее.

После победы на зимних Олимпийских играх в Саппоро Мюллер объяснила своё увлечение санным спортом тем, что «этот вид спорта помогает достичь гармонии в противовес её работе фармацевтом».

Литература 
 Kluge, Volker. (2000). Das große Lexikon der DDR-Sportler. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000 ISBN 3-89602-348-9 
 Wallenchinsky, David. (1984). Luge: Women's Singles. In The Complete Book the Olympics: 1896-1980. New York: Penguin Books. p. 577.

Ссылки 
 Результаты женских олимпийских заездов в санном спорте 
 Список всех призёров Олимпийских игр по санному спорту 
 Информация о чемпионах мира в санном спорте и скелетоне 
 Список чемпионов Европы в санном спорте 
 Статистика на сайте SportQuick.com 

Саночники ГДР
Саночники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту